Borkowska ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Borkowska (1900–1988), Dominikanerschwester
 Grażyna Borkowska (* 1956), polnische Literaturhistorikerin und Literaturkritikerin